Władysław Dudek (1922–2001) – inżynier, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 Władysław Dudek (ur. 1952) – rzeźbiarz, autor m.in. pomników Jana Pawła II w Krakowie i na Jasnej Górze